Iván Nagy (1824-1898), généalogiste, héraldiste et historien hongrois.
 Iván Böszörményi-Nagy (1920-2007), psychiatre américain d'origine hongroise.
 Ivan Nagy (1938-), réalisateur, scénariste et producteur américain d'origine hongroise.
 Iván Nagy (1943-2014), danseur et chorégraphe hongrois.